Cindy Brand (née le  à Saverne) est une chanteuse française germanophone.

Biographie 
À l'âge de dix ans, elle rêve de devenir chanteuse. Elle fait sa première grande expérience d'une scène lorsqu'elle est invitée à remettre une rose à Géraldine Olivier et à chanter avec elle.

Elle prend des cours de chant, apprend à jouer de la guitare et chante aussi bien en français, en anglais qu'en allemand.

Elle fait sa première apparition à la télévision à 14 ans dans l'édition estivale dImmer wieder Sonntags présenté par Stefan Mross et sort parmi ses premiers singles une reprise dEin bißchen Frieden. On la voit également dans SWR auf Tour, Musikalische Reise durch das Elsass ou Sonntagstour im Elsass, des émissions de SWR.

En septembre 2015, elle fait la première partie de Christian Lais.

En parallèle de sa carrière, elle suit une formation de physiothérapeute.

Discographie 
 Bonjour Soleil (2009).
 Je t´aime mein bunter Regenbogen (2009) 
 Ich träum nur von l’Amour (2011) 
 Was hast du mit mir vor (2014) 
 Kennwort Sternzeichen Sehnsucht (2015)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Chanteuse de schlager
Chanteuse française du XXIe siècle
Naissance à Saverne
Naissance en septembre 1994